

Топоніми 

 Кана Галілейська, Кфар-Кана або Кафр-Кана, ,  — історичне село у Галілеї.
 ,  — острів на озері Мічиган, графство Дор у штаті Вісконсин
 Пунта-Кана,  — муніципальний район і туристичне місто в провінції Ла-Альтаграсія, розташоване на південно-східному узбережжі Домініканської республіки.

Прізвища 

 Ханадзава Кана (яп. 花澤香菜 Ханадзава Кана, нар. 25 лютого 1989, Токіо, Японія) — відома японська співачка та акторка сейю.
 Уеда Кана, Кана-сама (佳 奈 様), Кана-тян (佳奈 ちゃん) — відома японська сейю і співачка.

Інше 
 Кана, яп. 仮名 — японська силабічна абетка, яка існує у двох графічних формах — хіраґана і катакана.
 13239 Кана,  — астероїд головного поясу.